Пётр Свистуно́в:
 Свистунов, Пётр Николаевич (1803—1889) — корнет лейб-гвардейского Кавалергардского полка, декабрист, мемуарист.
 Свистунов, Пётр Семёнович (1732—1808) — сенатор, писатель и переводчик, генерал-аншеф.